Zadar (plaats), een stad in Kroatië
 Zadar (provincie), een provincie in Kroatië